Le gouvernement Affi N'Guessan peut faire référence au :
 premier gouvernement Affi N'Guessan, du  au  ;
 deuxième gouvernement Affi N'Guessan, du  au  ;
 troisième gouvernement Affi N'Guessan, du  au  ;
 quatrième gouvernement Affi N'Guessan, du  au .